Рецепторы фактора некроза опухоли, или рецепторы смерти, — надсемейство тримерных белков, рецепторов цитокинов, которые распознают и связывают цитокины семейства факторов некроза опухоли. Рецепторы этого надсемейства взаимодействуют с адаптерными белками, включая белки TRADD, TRAF, RIP, которые определяют ответ клетки на активацию цитокином, например, стимуляцию апоптоза или воспаления.

Основной группой рецепторов ФНО является CD120, в которую входят TNFR1 и TNFR2.

Рецепторы ФНО 
К рецепторам фактора некроза опухоли относятся следующие белки:

Примечания

Литература

Ссылки 
 Клиническое значение растворимых рецепторов факторов некроза опухоли альфа при системной красной волчанке
 Иммуногены и вакцины нового поколения Петров Р. В., Хаитов Р. М., М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.

Рецепторы цитокинов
Апоптоз